

Ягуново — село, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Ягуново — присілок, Кігинський район, Башкортостан